

Persone
 Adam Langer (1967) – giornalista e scrittore statunitense
 Alexander Langer (1946-1995) – politico, pacifista, scrittore, giornalista, ambientalista, traduttore e docente italiano
 Andreas Langer (1956) – ex combinatista nordico tedesco orientale
 Benjamin Langer Bass, noto come Ben Bass (1968) – attore canadese
 Bernhard Langer (1957) – golfista tedesco
 Ellen Langer (1947) – psicologa e docente statunitense
 František Langer (1888-1965) – drammaturgo ceco
 Gilda Langer (1896-1920) – attrice tedesca
 Jim Langer, propriamente James John Langer (1948) – ex giocatore di football americano statunitense
 Karl Langer (1819-1887) – zoologo e docente austriaco 
 Lucyna Langer (1956) – ex ostacolista polacca
 Ludy Langer (1893-1984) – nuotatore statunitense
 Mads Langer (1984) – cantante danese
 Michael Langer (1985) – calciatore austriaco, di ruolo portiere
 Robert S. Langer (1948) – ingegnere chimico statunitense
 Susanne K. Langer (1895-1985) – filosofa statunitense
 Walter Charles Langer (1899-1981) – psicoanalista statunitense 
 William L. Langer (1896-1977) – storico statunitense
 William Langer (1886-1959) – politico e avvocato statunitense

Altro
 Displasia mesomelica di Langer o DML – patologia congenita caratterizzata da un'alterazione dello sviluppo osseo
 Langer Heinrich – gru galleggiante costruita in Germania nel 1915, in servizio presso il porto di Genova
 Langer Max – soprannome del cannone ferroviario tedesco 38 cm SK L/45 della prima guerra mondiale
 Sindrome di Langer-Giedon – malattia genetica
 Villa Langer – edificio nel comune di Cerreto Sannita, provincia di Benevento, Campania